Here I Am – album di Dionne Warwick del 1965
 Here I Am – singolo di Dionne Warwick del 1965
 Here I Am – album dei Blue System del 1997
 Here I Am – singolo di Bryan Adams del 2002
 Here I Am – singolo degli Alcazar del 2004
 Here I Am – album di Marion Raven del 2005
 Here I Am – singolo di Rick Ross del 2008
 Here I Am – album dei Groundation del 2009
 Here I Am – album di Kelly Rowland del 2011
 Here I Am – singolo degli Asking Alexandria del 2016